Bergstraße hace referencia a:

Ruta turística
 Bergstraße ("Ruta de Montaña") en Hesse y Baden-Württemberg, Alemania

Regiones vinícolas
 Badische Bergstraße en Baden-Württemberg, Alemania
 Hessische Bergstraße en Hesse, Alemania

Distrito
 Distrito de Bergstraße en Hesse, Alemania